

Botanica 
Ceiba (botanica) – genere di alberi della famiglia delle Malvaceae
Ceiba aesculifolia – specie di albero del genere Ceiba
Ceiba glaziovii – specie di albero del genere Ceiba
Ceiba insignis – specie di albero del genere Ceiba
Ceiba pentandra – specie di albero del genere Ceiba
Ceiba speciosa – specie di albero del genere Ceiba
Ceiba trichistandra – specie di albero del genere Ceiba

Geografia 
Ceiba (Costa Rica) – distretto della Costa Rica nel cantone di Orotina
Ceiba (Porto Rico) – città di Porto Rico
La Ceiba – città dell'Honduras

Altro 
Ceiba – campo petrolifero della Guinea Equatoriale